Das Damendoppel der Australian Open 2010 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Im Finale trafen die Titelverteidigerinnen Serena und Venus Williams auf Cara Black und Liezel Huber. Die Williams-Schwestern siegten in zwei Sätzen und sicherten sich damit ihren vierten gemeinsamen Triumph (nach 2001, 2003 und 2009) bei den Australian Open; es war bereits ihr elfter Grand-Slam-Titel insgesamt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
2010